SSHL kan syfta på:

 SSHL – internatskola i Sverige, se Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket
 SSHL – kanadensisk tidigare ishockeyliga, se Saskatchewan Senior Hockey League